Hagiografia:
 Sant Julià  d'Antinòpolis o Antioquia, espòs de Santa Basilissa i màrtir, vegeu Julià i Basilissa
 Sant Julià de Conca, bisbe
 Sant Julià d'Espira, sant de l'orde franciscà, venerable de l'Església catòlica
 Sant Julià de Le Mans, bisbe
 Sant Julià de Sant Agustí, franciscà, en realitat, beat
 Sant Julià de Toledo, bisbe
 Sant Julià l'Hospitalari, sant llegendari, caçador i fundador d'hospitals
 Entitats de població:
 Sant Julià (la Jonquera), entitat de població del municipi de la Jonquera, a l'Alt Empordà
 Sant Julià (Sabadell) o Sant Julià d'Altura, antic terme al municipi de Sant Pere de Terrassa, incorporat a Sabadell
 Sant Julià d'Alfou o del Fou, entitat de població al municipi de Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Oriental)
 Sant Julià de Boada, entitat de població al municipi de Palau-sator (Baix Empordà)
 Sant Julià de Cabrera, entitat de població al municipi de Santa Maria de Corcó (Osona)
 Sant Julià de Cerdanyola, municipi del Berguedà
 Sant Julià del Llor (entitat de població), localitat al municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí (Selva)
 Sant Julià del Llor i Bonmatí, municipi de la Selva
 Sant Julià de Lòria, parròquia d'Andorra
 Sant Julià de Ramis, municipi del Gironès
 Sant Julià de Saltor, entitat de població del municipi d'Ogassa (Ripollès)
 Sant Julià Sassorba, entitat de població del municipi de Gurb (Osona)
 Sant Julià de Vilatorta, municipi d'Osona
 Edificis: Església de Sant Julià, diversos edificis
 Miscel·lània:
 Unió Esportiva Sant Julià, club andorrà de futbol de la ciutat de Sant Julià de Lòria
 Costa de Sant Julià, muntanya del municipi de Ponts a la comarca de la Noguera